Приход Сент-Джордж ():

 Сент-Джордж (округ) — приход в Сент-Винсенте и Гренадинах.
 Сент-Джордж (Доминика) — приход в Доминике.
 Сент-Джордж (приход, Тринидад и Тобаго) — приход в Тринидаде и Тобаго.